A férfi 10 kilométeres hosszútávúszás versenyét a 2011-es úszó-világbajnokságon július 20-án rendezték meg.

Eredmény

Források
Rajtlista
Eredmény

F10